

Personen

Voornaam
 Bruno (voornaam), een jongensnaam
 Bruno van Saksen (†880), een Saksisch hertog
 Bruno Berner, een Zwitsers voetballer
 Bruno Giordano, een Italiaans voetballer
 Bruno de Grote, aartsbisschop van Keulen uit de 10e eeuw
 Bruno van Keulen, een Duitse heilige uit de 12e eeuw
 Bruno Mars, een Filipijns-Amerikaans zanger
 Bruno Metsu, een Frans voetballer en voetbalcoach
 Bruno Pais, een Portugees triatleet
 Bruno I van Verona, bisschop van Verona in de 11e eeuw tijdens de Investituurstrijd

Achternaam
 Billi Bruno, Amerikaans actrice
 Chris Bruno, Amerikaans acteur, filmproducent en filmregisseur
 Dylan Bruno, Amerikaans acteur en model
 Gianni Bruno, Italiaans-Belgisch voetballer
 Giordano Bruno, Italiaans filosoof
 Bruno (webstrip), een naar hem genoemde webstrip van de Amerikaanse tekenaar Christopher Baldwin
 Jimmy Bruno, Amerikaans gitarist
 Manuel Lanzarote Bruno, Spaans voetballer
 Massimo Bruno, Belgisch voetballer met Italiaanse roots

Plaatsen
 Bruno (Canada), een plaats (town) in de Canadese provincie Saskatchewan
 Bruno (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Asti
 Bruno (Minnesota), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota
 Bruno (Nebraska), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Nebraska
 Bruno (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Purworejo in de Indonesische provincie Midden-Java

Overig
 Brüno, een Brits-Amerikaanse film uit 2009 
 Bruno (2019), Britse film uit 2019 
 BruNO (Brussels Netwerk Openbare bibliotheken), de vroegere naam voor de Brusselse Nederlandstalige bibliotheken
 Group Bruno, keten van tankstationuitbaters

Zie ook
 Brüno Gehard (ook wel Bruno en Brueno geschreven), een personage uit het Britse televisieprogramma Da Ali G Show
 Brüno, een Britse film gebaseerd op dit personage